Označení USS Ranger neslo v historii amerického námořnictva devět plavidel:
 USS Ranger (1777) – osmnáctidělová šalupa z roku 1777. Ukořistěna Brity v roce 1780 a přejmenovaná na HMS Halifax.
 USS Ranger (1814) – škuner z roku 1814, prodaný 1816. Vyzbrojen jediným osmnáctilibrovým dělem.
 USS Ranger (Ontario) – čtrnáctidělová briga z roku 1814, jež sloužila na jezeře Ontario
 USS Ranger (1876) – parou poháněné plavidlo s kovovým trupem z roku 1876. V roce 1917 bylo přejmenováno na USS Rockport a v roce 1918 na USS Nantucket.
 USS Ranger (SP-237) – jachta z roku 1917
 USS Ranger (SP-369) – minolovka přijatá do služby roku 1918 a vrácená původnímu majiteli v následujícím roce
 USS Ranger (CC-4) – bitevní křižník třídy Lexington. Původně pojmenovaný jako USS Lexington, ale 10. prosince 1917 přejmenovaný na USS Ranger. Jeho stavba byla zahájena v roce 1921, nebyla však nikdy dokončena a v roce 1923 byl sešrotován.
 USS Ranger (CV-4) – letadlová loď vlastní třídy, první letadlová loď US Navy od počátku stavěná pro tento účel. Ve službě 1934–1946, prodána do šrotu 1947.
 USS Ranger (CV-61) – letadlová loď třídy Forrestal sloužící v letech 1957–1993